Избицкое () — село,
Старицкий сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321687602. Население по переписи 2019 г. составляет 63 (31/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Избицкое находится на левом берегу реки Старица, которая через 8 км впадает в реку Северский Донец (возле села Бугроватка).
Выше по течению на расстоянии в 1 км находится село Варваровка, ниже в 3-х км — село Старица.
На реке несколько запруд, к селу примыкает несколько больших лесных массивов (лес Заломный) (дуб).

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Охотхозяйство.
 ООО «Избицкое».

Экология 
 Через село проходит ЛЭП 110 кВ.

Достопримечательности 
 Кабаний питомник в ОХ «Избицкое»
 Братская могила советских воинов. Похоронено 178 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района